Il doppio del torneo di tennis Dewar Cup 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 3-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (semifinali)
 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (campioni)

 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dewar Cup 1974